Тиляпія (Tilapia) — рід риб родини Цихлових (Cichlidae). Рід налічує 42-44 види.

Практичне застосування

У харчуванні використовують рибу під назвою теляпія, що є збірною назвою великої групи риб різних родів.

Види 
 Tilapia bakossiorum Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia baloni Trewavas & Stewart 1975 
 Tilapia bemini Thys van den Audenaerde 1972 
 Tilapia bilineata Pellegrin 1900 
 Tilapia brevimanus Boulenger 1911 
 Tilapia busumana (Günther 1903) 
 Tilapia buttikoferi (Hubrecht 1881) 
 Tilapia bythobates Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia cabrae Boulenger 1899 
 Tilapia cameronensis Holly 1927 
 Tilapia camerunensis Lönnberg 1903 
 Tilapia cessiana Thys van den Audenaerde 1968 
 Tilapia coffea Thys van den Audenaerde 1970 
 Tilapia congica Poll & Thys van den Audenaerde, 1960
 Tilapia dageti Thys van den Audenaerde 1971 
 Tilapia deckerti Thys van den Audenaerde 1967 
 Tilapia discolor (Günther 1903) 
 Tilapia ejagham Dunz & Schliewen, 2010
 Tilapia flava Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia fusiforme Dunz & Schliewen, 2010
 Tilapia guinasana Trewavas 1936 
 Tilapia guineensis (Günther 1862) 
 Tilapia gutturosa Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia imbriferna Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia ismailiaensis Mekkawy 1995 
 Tilapia jallae (Boulenger 1896) 
 Tilapia joka Thys van den Audenaerde 1969 
 Tilapia kottae Lönnberg 1904 
 Tilapia louka Thys van den Audenaerde 1969 
 Tilapia margaritacea Boulenger 1916 
 Tilapia mariae Boulenger 1899
 Tilapia nigrans Dunz & Schliewen, 2010
 Tilapia nyongana Thys van den Audenaerde 1971 
 Tilapia pra Dunz & Schliewen, 2010
 Tilapia rendalli (Boulenger 1897) 
 Tilapia rheophila Daget 1962 
 Tilapia ruweti (Poll & Thys van den Audenaerde, 1965)
 Tilapia snyderae Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia sparrmanii Smith 1840 
 Tilapia spongotroktis Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia tholloni (Sauvage 1884) 
 Tilapia thysi Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 
 Tilapia walteri Thys van den Audenaerde 1968 
 Tilapia zillii (Gervais 1848)

Переглянуті (старі) назви 
 Tilapia adolfi Steindachner 1909 син. Simochromis diagramma (Günther 1894)
 Tilapia adolfi Steindachner 1915 син. Oreochromis urolepis (Norman 1922)
 Tilapia adolphifrederici Boulenger 1914 див. Haplochromis adolphifrederici (Boulenger 1914)
 Tilapia aequatorialis Roman 1971 син. Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861)
 Tilapia affinis Duméril 1861 можливо Tilapia guineensis (Günther 1862)
 Tilapia alcalica Hilgendorf 1905 див. Alcolapia alcalica (Hilgendorf 1905)
 Tilapia alleni Fowler 1931 син. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia amphimelas Hilgendorf 1905 див. Oreochromis amphimelas (Hilgendorf 1905)
 Tilapia ansorgii Boulenger 1911 син. Tilapia buttikoferi (Hubrecht 1881)
 Tilapia arnoldi Gilchrist & Thompson 1917 син. Oreochromis mossambicus (Peters 1852)
 Tilapia auromarginata Boulenger 1908 див. Otopharynx auromarginatus (Boulenger 1908)
 Tilapia bayoni Boulenger 1911 син. Haplochromis niloticus Greenwood 1960
 Tilapia betsileana Boulenger 1899 див. Ptychochromoides betsileanus (Boulenger 1899)
 Tilapia boops Boulenger 1901 див. Ophthalmotilapia boops (Boulenger 1901)
 Tilapia borkuana Pellegrin 1919 син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia boulengeri Pellegrin 1903 син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia brevis Boulenger 1908 див. Tramitichromis brevis (Boulenger 1908)
 Tilapia browni Nichols 1923 син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia calciati Gianferrari 1924 син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia cancellata Nichols 1923 син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia caroli Holly 1930 див. Sarotherodon caroli (Holly 1930)
 Tilapia caudomarginata Boulenger 1916 див. Sarotherodon caudomarginatus (Boulenger 1916)
 Tilapia christyi Boulenger 1915 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia chungruruensis Ahl 1924 див. Oreochromis chungruruensis (Ahl 1924)
 Tilapia dardennii Boulenger 1899 див. Limnotilapia dardennii (Boulenger 1899)
 Tilapia deschauenseei Fowler 1931 син. Tilapia sparrmanii Smith 1840
 Tilapia desfontainesi Boulenger 1899 син. Astatotilapia desfontainii (Lacepède 1802)
 Tilapia dolloi Boulenger 1899 син. Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861)
 Tilapia druryi Gilchrist & Thompson 1917 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia dubia Lönnberg 1904 син. Tilapia mariae Boulenger 1899
 Tilapia eduardiana Boulenger 1912 син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia eisentrauti Trewavas 1962 див. Konia eisentrauti (Trewavas 1962)
 Tilapia ellenbergeri Gilchrist & Thompson 1917 син. Pseudocrenilabrus philander (Weber 1897)
 Tilapia esculenta Graham 1928 див. Oreochromis esculentus (Graham 1928)
 Tilapia fasciata tanganaicae Borodin 1936 син. Ctenochromis horei (Günther 1894)
 Tilapia flavomarginata Boulenger 1899 син. Oreochromis schwebischi (Sauvage 1884)
 Tilapia fouloni Boulenger 1905 син. Tilapia sparrmanii Smith 1840
 Tilapia franchettii Vinciguerra 1931 див. Danakilia franchettii (Vinciguerra 1931)
 Tilapia fuelleborni Hilgendorf & Pappenheim 1903 див. Haplochromis fuelleborni (Hilgendorf & Pappenheim 1903)
 Tilapia gefuensis Thys van den Audenaerde 1964 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia giardi Pellegrin 1903 див. Sargochromis giardi (Pellegrin 1903)
 Tilapia girigan Lowe 1955 син. Oreochromis jipe (Lowe 1955)
 Tilapia grahami Boulenger 1912 див. Alcolapia grahami (Boulenger 1912)
 Tilapia grandoculis Boulenger 1899 син. Cyathopharynx furcifer (Boulenger 1898)
 Tilapia guiarti Pellegrin 1904 див. Haplochromis guiarti (Pellegrin 1904)
 Tilapia haugi Pellegrin 1911 син. Tilapia cabrae Boulenger 1899
 Tilapia heudelotii Duméril 1861 син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia hornorum Trewavas 1966 син. Oreochromis urolepis (Norman 1922)
 Tilapia humilior Boulenger 1911 див. Haplochromis humilior (Boulenger 1911)
 Tilapia inducta Trewavas 1933 син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia inornata Boulenger 1908 див. Mchenga inornata (Boulenger 1908)
 Tilapia intermedia Gilchrist & Thompson 1917 син. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia jipe Lowe 1955 див. Oreochromis jipe (Lowe 1955)
 Tilapia kafuensis Boulenger 1912 син. Oreochromis andersonii (Castelnau 1861)
 Tilapia karomo Poll 1948 див. Oreochromis karomo (Poll 1948)
 Tilapia karongae Trewavas 1941 див. Oreochromis karongae (Trewavas 1941)
 Tilapia kirkhami Gilchrist & Thompson 1917 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia labiata Boulenger 1898 див. Lobochilotes labiatus (Boulenger 1898)
 Tilapia labriforma Nichols & La Monte 1938 див. Haplochromis labriformis (Nichols & La Monte 1938)
 Tilapia lacrimosa Boulenger 1906 див. Haplochromis lacrimosus (Boulenger 1906)
 Tilapia lata var. camerunensis Lönnberg 1903 див. Tilapia camerunensis Lönnberg 1903
 Tilapia lateralis Duméril 1861 син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia latifrons Boulenger 1906 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia lemassoni Blache & Miton 1960 син. Oreochromis aureus (Steindachner 1864)
 Tilapia leonensis Thys van den Audenaerde 1971 син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia lepidura Boulenger 1899 див. Oreochromis lepidurus (Boulenger 1899)
 Tilapia leucosticta Trewavas 1933 див. Oreochromis leucostictus (Trewavas 1933)
 Tilapia liberiensis Thys van den Audenaerde 1971 син. Sarotherodon tournieri (Daget 1965)
 Tilapia lidole Trewavas 1941 див. Oreochromis lidole (Trewavas 1941)
 Tilapia linnellii Lönnberg 1903 див. Sarotherodon linnellii (Lönnberg 1903)
 Tilapia livingstonii Boulenger 1899 див. Maylandia livingstonii (Boulenger 1899)
 Tilapia lohbergeri Holly 1930 див. Sarotherodon lohbergeri (Holly 1930)
 Tilapia lucullae Boulenger 1913 див. Haplochromis lucullae (Boulenger 1913)
 Tilapia luluae Fowler 1930 див. Haplochromis luluae (Fowler 1930)
 Tilapia mackeani Gilchrist & Thompson 1917 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia macrocentra Duméril 1861 син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia macrochir Boulenger 1912 див. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia macrophthalma Boulenger 1908 див. Lethrinops macrophthalmus (Boulenger 1908)
 Tilapia macrops Boulenger 1911 див. Haplochromis macrops (Boulenger 1911)
 Tilapia maculifer Ahl 1939 син. Thysochromis ansorgii (Boulenger 1901)
 Tilapia manyarae Hilgendorf 1905 син. Oreochromis amphimelas (Hilgendorf 1905)
 Tilapia martini Boulenger 1906 див. Haplochromis martini (Boulenger 1906)
 Tilapia meeki Pellegrin 1911 син. Tilapia mariae Boulenger 1899
 Tilapia melanopleura Duméril 1861 син. Tilapia zillii (Gervais 1848)
 Tilapia microlepis Boulenger 1899 див. Boulengerochromis microlepis (Boulenger 1899)
 Tilapia monodi Daget 1954 син. Oreochromis aureus (Steindachner 1864)
 Tilapia monteiri Boulenger 1899 син. Haplochromis fasciatus (Perugia 1891)
 Tilapia mortimeri Trewavas 1966 див. Oreochromis mortimeri (Trewavas 1966)
 Tilapia mossambica korogwe Lowe 1955 див. Oreochromis korogwe (Lowe 1955)
 Tilapia multifasciata var. macrostoma Pellegrin 1941 син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia mvogoi Thys van den Audenaerde 1965 див. Sarotherodon mvogoi (Thys van den Audenaerde 1965)
 Tilapia nadinae Borodin 1931 син. Haplochromis burtoni (Günther 1894)
 Tilapia ngomoensis Pellegrin 1913 син. Tilapia cabrae Boulenger 1899
 Tilapia nigricans Boulenger 1906 див. Neochromis nigricans (Boulenger 1906)
 Tilapia nigripinnis Guichenot in Duméril 1861 див. Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861)
 Tilapia nilotica exul Steinitz 1951 син. Oreochromis aureus (Steindachner 1864)
 Tilapia nilotica rukwaensis Hilgendorf & Pappenheim 1903 див. Oreochromis rukwaensis (Hilgendorf & Pappenheim 1903)
 Tilapia nilotica upembae Thys van den Audenaerde 1964 див. Oreochromis upembae (Thys van den Audenaerde 1964)
 Tilapia nilotica var. athiensis Boulenger 1916 син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia nubila Boulenger 1906 див. Haplochromis nubilus (Boulenger 1906)
 Tilapia nyirica Lönnberg 1911 син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia occidentalis Daget 1962 див. Sarotherodon occidentalis (Daget 1962)
 Tilapia oligacanthus var. nossibeensis Bleeker 1868 син. Ptychochromis oligacanthus (Bleeker 1868)
 Tilapia oligacanthus Bleeker 1868 див. Ptychochromis oligacanthus (Bleeker 1868)
 Tilapia pallida Boulenger 1911 див. Haplochromis pallidus (Boulenger 1911)
 Tilapia pangani Lowe 1955 син. Oreochromis jipe (Lowe 1955)
 Tilapia pappenheimi Boulenger 1914 див. Haplochromis pappenheimi (Boulenger 1914)
 Tilapia percivali Boulenger 1912 син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia perrieri Pellegrin 1909 див. Haplochromis perrieri (Pellegrin 1909)
 Tilapia placida Trewavas 1941 див. Oreochromis placidus (Trewavas 1941)
 Tilapia pleuromelas Duméril 1861 син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia pleurotaenia Boulenger 1901 див. Protomelas pleurotaenia (Boulenger 1901)
 Tilapia polyacanthus Boulenger 1899 див. Orthochromis polyacanthus (Boulenger 1899)
 Tilapia polycentra Duméril 1861 можливо Tilapia guineensis (Günther 1862)
 Tilapia pra Dunz & Schliewen 2010 див. Cichla pra (Dunz & Schliewen 2010)
 Tilapia rangii Duméril 1861 син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia regani Poll 1932 син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia rostrata Boulenger 1899 див. Fossorochromis rostratus (Boulenger 1899)
 Tilapia rubropunctata Boulenger 1899 син. Ctenochromis horei (Günther 1894)
 Tilapia rumsayi Gilchrist & Thompson 1917 можливо Pharyngochromis acuticeps (Steindachner 1866)
 Tilapia ruvumae Trewavas 1966 син. Oreochromis placidus (Trewavas 1941)
 Tilapia saka Lowe 1953 див. Oreochromis saka (Lowe 1953)
 Tilapia salinicola Poll 1948 див. Oreochromis salinicola (Poll 1948)
 Tilapia sanagaensis Thys van den Audenaerde 1966 син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia savagei Fowler 1919 син. Tilapia brevimanus Boulenger 1911
 Tilapia sexfasciata Pellegrin 1900 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia shariensis Fowler 1949 син. Tilapia zillii (Gervais 1848)
 Tilapia sheshekensis Gilchrist & Thompson 1917 син. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia shirana chilwae Trewavas 1966 син. Oreochromis shiranus Boulenger 1897
 Tilapia simotes Boulenger 1911 див. Neochromis simotes (Boulenger 1911)
 Tilapia sparrmani multiradiata Holly 1928 син. Tilapia zillii (Gervais 1848)
 Tilapia sparsidens Hilgendorf 1905 син. Haplochromis bloyeti (Sauvage 1883)
 Tilapia steinbachi Trewavas 1962 див. Sarotherodon steinbachi (Trewavas 1962)
 Tilapia steindachneri Boulenger 1913 син. Thoracochromis buysi (Penrith 1970)
 Tilapia stigmatogenys Boulenger 1913 див. Haplochromis stigmatogenys (Boulenger 1913)
 Tilapia stormsi Boulenger 1902 див. Orthochromis stormsi (Boulenger 1902)
 Tilapia swierstrae Gilchrist & Thompson 1917 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia swynnertoni Boulenger 1907 див. Haplochromis swynnertoni (Boulenger 1907)
 Tilapia sykesii Gilchrist & Thompson 1917 син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia tholloni congica Poll & Thys van den Audenaerde 1960 див. Tilapia congica Poll & Thys van den Audenaerde 1960
 Tilapia tournieri Daget 1965 див. Sarotherodon tournieri (Daget 1965)
 Tilapia trematocephala Boulenger 1901 див. Aulonocara trematocephalum (Boulenger 1901)
 Tilapia trewavasae Poll 1939 син. Oreochromis leucostictus (Trewavas 1933)
 Tilapia urolepis Norman 1922 див. Oreochromis urolepis (Norman 1922)
 Tilapia variabilis Boulenger 1906 див. Oreochromis variabilis (Boulenger 1906)
 Tilapia vulcani Trewavas 1933 син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia woosnami Boulenger 1911 син. Sargochromis codringtonii (Boulenger 1908)
 Tilapia zebra Boulenger 1899 див. Maylandia zebra (Boulenger 1899)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
Тиляпія
Роди риб